Елсмир има више значења:
 Елсмир (острво)
 Елсмир (Делавер)
 Елсмир (Кентаки)